Амбр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 33 км на північний схід від Тулузи, 35 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 543 осіб у працездатному віці (15-64 років) 415 були активні, 128 — неактивні (показник активності 76,4%, у 1999 році було 73,2%). З 415 активних працювала 371 особа (197 чоловіків та 174 жінки), безробітних було 44 (17 чоловіків та 27 жінок). Серед 128 неактивних 49 осіб було учнями чи студентами, 48 — пенсіонерами, 31 була неактивною з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 348 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 987,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Амбр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн